Levonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leonsaari, ö, Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Levonsaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Levonsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Levonsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar